est une expression anglo-saxonne signifiant « lire entre les lignes ». Elle peut faire référence à :

 , DVD documentaire/spectacle du groupe , sorti le  ;

 , album d'Aaron Tippin sorti le  ;
 , album de KSM sorti le .

Voir aussi